Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 235001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 26 stycznia 2003 do 4 kwietnia 2005. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

235001-235100

235101-235200

235201-235300

235301-235400

235401-235500

235501-235600

235601-235700

235701-235800

235801-235900

235901-236000

Przypisy 

Lista planetoid 235001-236000